

События 

 Алексий, митрополит Московский начал строительство каменного Московского кремля.
 Присоединение Кременца к Польше. На основе вассального права в состав Польши входят Подолия, Холм, Владимир-Волынский и Белз.
 Начало завоевания турками Болгарии. Война царя Болгарии Шишмана III с турками, венгерским королём Людовиком Анжуйским и крестоносцами Амедея VI Савойского, участниками Савойского крестового похода. Шишман признаёт себя вассалом Турции.
 Весна — восстание сербедаров в Самарканде подавлено эмирами Хусейном и Тимуром.
 Крестоносцы отвоевывают у турок Галлипольский полуостров и передают его обратно Византии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1366 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1366 году

См. также